Neuville-aux-Bois – comune francese nel dipartimento della Loiret.
La Neuville-aux-Bois – comune francese nel dipartimento della Marna.